

António Reis (cineasta) - (1927—1991), cineasta e realizador de cinema português
 António Reis (ator) - (1945—2022), actor e encenador português
 António Fernando Marques Ribeiro Reis - (1948—), professor universitário, político e franco-mação português
 António dos Reis - (1690—1738), clérigo, poeta e historiador português e um dos sócios fundadores da Academia Real da História Portuguesa
 António José Luís dos Reis - (1949—), engenheiro civil português 
 António Pereira dos Reis - (1804—1850), funcionário público e político português deputado e presidente da Câmara dos Deputados nas Cortes
 António Soares dos Reis - (1847—1889), escultor português, mais conhecido como Soares dos Reis

Antônio Reis - (1885— 1960), bispo católico brasileiro

Ver também 

Desambiguações de antropônimos